Лос Наваро има више значења:

 Лос Наваро, Ел Алакран (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Наваро (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику